

Красний Пахар — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Красний Пахар — хутір, Октябрський район, Оренбурзька область

Красний Пахар — колишня назва села Воздвиженка (Донецька область, Бахмутський район)
 Красний Пахар — колишня назва селища Ступакове (Донецька область, Бахмутський район)